Lautenhof ist ein Ortsname:

 Lautenhof (Bad Wildbad), Ort im Stadtteil Wildbad im Schwarzwald von Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Lautenhof (Bühlerzell), Hof im Ortsteil Bühlerzell der Gemeinde Bühlerzell im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lauterhof